Se også 555 (tal), 555 (kreds)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

Sankt Helerius, Jerseys skytshelgen

Eksterne henvisninger 

 
55
Artikler om enkelte år